Ornithoteuthis är ett släkte av bläckfiskar. Ornithoteuthis ingår i familjen Ommastrephidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Bläckfiskar
Ornithoteuthis